Куровско́е — город в Московской области России, на реке Нерской (левый приток реки Москвы), в 90 км к юго-востоку от столицы и 29 км к югу от районного центра. Входит в Орехово-Зуевский городской округ. Железнодорожный узел (станция Куровская; линии Москва — Казань, Воскресенск — Орехово-Зуево).

Население — 20 605 человек ().

История 
Первые поселения в окрестностях Куровского появились ещё в каменном веке. С конца первого тысячелетия нашей эры близ Куровского селятся славянские племена вятичей; они хоронили умерших в курганах на берегу реки Нерской (неподалёку от Пролетарки). Уже в XVI веке появляется Куровской починок, на месте которого в 1646 году впервые упоминается деревня Куровская. Рост и развитие деревни в XIX веке связан с возникновением хлопко-ткацкого производства Балашовых; начиналось оно в 1838 г. с небольшого сарая с 10 станками, затем выросло в ткацкую фабрику (в 1876 г. было создано Товарищество мануфактур Балашовых, на предприятиях которого работало 670 человек).

В 1890 году рядом с Куровской была проложена железная дорога Орехово-Зуево — Егорьевск, а в 1913 году — Московско-Казанская железная дорога, на которой появилась станция Куровская. Перед Октябрьской революцией Куровская включала деревню и отделённый от неё болотистой местностью (позднее застроенной) железнодорожный посёлок при станции. В 1929 году после возведения новой прядильной фабрики в Куровской создаётся меланжевый комбинат, а сама Куровская становится центром Куровского района (в 1959 г. объединён с Орехово-Зуевским). В 1931 году Куровская является уже рабочим посёлком.

В 1952 году посёлок Куровская преобразован в город районного подчинения Куровское.

До января 2018 года входил в Орехово-Зуевский район. В одноимённом Орехово-Зуевском муниципальном районе в ходе муниципальной реформы и в соответствии с Законом Московской области от 28.02.2005 года  «О статусе и границах Орехово-Зуевского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований» город был единственным населённым пунктом в составе муниципального образования «городское поселение Куровское», упразднённое 10 января 2018 года. Оно граничило с бывшими сельскими поселениями Давыдовским, Новинским и Ильинским. Площадь территории городского поселения составляла 1957 га.

Население

Культура, образование 

В городе расположены Куровской политехнический техникум (КПТ), филиал Московского психолого-социального университета, четыре детских сада, три средних школы, гимназия, музыкальная школа, спортивная школа;
единоверческий храм, Гуслицкий Спасо-Преображенский монастырь.

В городе имеется Дворец культуры, под крышей которого находится библиотека для взрослых, Центр детского творчества, в котором находится детская библиотека и дворец спорта «Молодёжный».

Экономика 
Пищевая промышленность. Крупная прядильная фабрика (ОАО «Куровской текстиль») в 2000 году была признана банкротом, а её имущество продано на аукционе.
В городе расположены торговые сети : «Тарелочка», «Пятёрочка», «Дикси», «Магнит», «Светофор», «ДНС», «Фикспрайс», «Голден Таурус», «Комфортум», «Умелый», «Кораблик», «ОДЖИ», KFC .

 Транспорт
Железнодорожные электропоезда в четыре направления: на Москву, на восток до станции Вековка, на север до Александрова и на юг до Егорьевска, либо через Воскресенск до Непецино, либо до станций Михнево, Жилево (Ступинский район Московской области).

Также есть автобусы, которые идут в Орехово-Зуево (№ 22), Давыдово (№ 33), Анциферово (№ 31), Егорьевск (№ 47), и кольцевой автобус, который идёт через микрорайон Заречный (№ 16).

Телевидение и радио 
Город расположен в зоне охвата Останкинской телебашни, РТПС № 3 г.Шатура (Ботино), РЦ № 7 Авсюнино и РРС-Двойни (Егорьевский р-н).

 99,9 Авторадио, РЦ № 7 Авсюнино (Ликино-Дулёво, 5кВт).

ТВ
 1 Первый канал (Останкино)
 3 ТВ Центр (Останкино)
 8 НТВ (Останкино)
 11 Россия-1 (Останкино)
 21 Первый канал (Ботино)
 26 Россия-1 (Ботино)

См. также 
 Взрыв в Куровском

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт города Куровское
 Официальная страница на сайте администрации района
 Описание герба города
 Куровское в энциклопедии «Мой город»

Населённые пункты Орехово-Зуевского городского округа
Упразднённые муниципальные образования Орехово-Зуевского района
Упразднённые городские поселения Московской области
Городские поселения, упразднённые в 2018 году